Baureihe 56 steht für:
 CFL-Baureihe 56, Baureihe von Dampflokomotiven der luxemburgischen Staatsbahn, siehe DR-Baureihe 52 #Reihe 56 in Luxemburg
 DR-Baureihe 56, Baureihe von Schlepptender-Güterzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn